Линус Филип Мортенссон (; ) — шведский футболист, вратарь клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в клубе «Эриксфельт». На юношеском уровне также выступал за «Вонген» и «Лимхамн Бункефлу». Взрослую карьеру начал в 2011 году в «Вонгене». Дебютировал в его составе 16 апреля в матче шестого шведского дивизиона против «Гислёва». Затем выступал в низших дивизионах Швеции за «Окси», «Олимпик» из Мальмё и «Торн».

2 января 2019 года перешёл в «Треллеборг», подписав с клубом двухлетний контракт. 30 марта в первом туре нового сезона дебютировал в его составе в Суперэттане в домашней игре с ГАИС. В феврале 2020 года на правах аренды отправился в «Ландскруну». За время аренды принял участие в 24 встречах, в которых пропустил 20 мячей.

29 декабря 2020 года подписал двухлетний контракт с «Варбергом», выступающим в Алльсвенскане. 12 мая 2021 года дебютировал за основной состав в чемпионате Швеции, отыграв все 90 минут в матче с «Хаммарбю».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Торн»
Игроки ФК «Олимпик» Мальмё
Игроки ФК «Треллеборг»
Игроки ФК «Ландскруна»
Игроки ФК «Варберг»